Kottayam (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Kottayam (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kottayam